Dungen steht für:
 Dungen, schwedische Indie-Rock-Band
 Dungen, Dorf im Kreis Osterode in Ostpreußen, seit 1945: Dąg in der Gmina Łukta, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Dungen ist der Familienname folgender Personen:
 Frans van den Dungen (1898–1965), belgischer Mathematiker
 Ben van den Dungen (* 1960), niederländischer Jazzmusiker